Oleh steht für:

 Männlicher ukrainischer Vorname, siehe Oleg
 Dorf in der Ukraine, siehe Oleh (Welyka Mychajliwka)